thumb|right|Égypte romaine, d'Auguste aux Sévères.

La famille Apion (en grec ancien : Ἀπίων, pluriel Ἀπίωνες, Apiones) était une riche famille de propriétaires terriens de l’Égypte byzantine dont les domaines étaient situés principalement dans les nomes de Haute et Moyenne Égypte : Oxyrhynque, Arsinoe (aujourd’hui Médinet el-Fayoum) et Héracléopolis Magna.  Faisant déjà partie de l’aristocratie locale, elle gagna une certaine prééminence aux   et au début du  alors que plusieurs personnages de cette famille occupèrent de hautes fonctions dans l’administration impériale. La famille devait disparaitre après la conquête sassanide de l’Égypte.

Histoire  

On connait mal les origines de la famille. On ne peut démontrer que l’Aurelius Apion qui fut préfet d’Égypte peu avant 328 , ni le Flavius Strategius qui fut *comes  et *praeses de Thèbes soient apparentés à cette famille .

Le premier membre de la famille dont l’existence soit attestée est Strategius I mentionné dans une série de papyrus venant d’Oxyrhynchus. Il servit d’abord comme l’un des administrateurs des domaines impériaux (la domus divina) dans les années 430 pour devenir par la suite administrateur en chef des domaines impériaux pour l’ensemble du même nome.  Il fut promu à la fonction de *comes sacri consistorii avec rang de *vir spectabilis qu’il garda jusqu’à sa mort survenue peu avant décembre 469. On sait qu’il eut une fille du nom d’Isis qui aurait épousé celui que l’on a cru être le premier membre de la famille, Apion I. Des papyrus récemment découverts ont montré que ce dernier descendait d’une branche de l’aristocratie locale du nome voisin d’Héracléopolis, les Septimii Flavii. Son père, Flavianus avait servi comme *comes sacrarum largitionum à Constantinople. Déjà fonctionnaire à Oxyrhunchus en 492, Apion I devint consul honoraire (*apo hypaton) en 497 et *patrice en 503. Il était responsable de l’approvisionnement des troupes byzantines pendant la guerre d’Anastase contre l’Empire sassanide, mais tomba en défaveur, fut exilé et obligé de se faire prêtre en 501. Rappelé par Justin  en 518, il fut fait préfet du prétoire pour l’Orient . Monophysite, il se convertit à l’orthodoxie avec toute sa famille entre 525 et 532.

Apion I eut deux fils, Herakleidas et Strategius II. Herakleidas est un personnage relativement peu connu : possiblement l’ainé des deux, on sait qu’il fut conseiller municipal (principalis) à Héracléopolis et fut ordonné diacre en 510 alors que son père était tombé en disgrâce. Strategius II fut successivement *curialis en 489, *comes domesticorum en 497, consul et magister militum honoraire en 518. Il servit comme préfet impérial (legatus Augusti) avant 523. Devenu *patrikios sous Justinien , il fut envoyé comme ambassadeur chez les Perses au cours de la guerre d'Ibérie et servit comme *comes sacrarum largitionum de 535 à 538. À ce titre, il eut à superviser la reconstruction d’Hagia Sophia après sa destruction pendant la  sédition Nika. Il mourut dans les premiers mois de 542.

Strategius II épousa une dame du nom de Leonia. Leur fils, Apion II, fut nommé consul pour l’année 539 peu après avoir atteint sa majorité, alors que sa famille était à son apogée. Comme son père, il reçut le titre de comes domesticorum. Par la suite, il devait être nommé patrikios et protopatrikios ce qui faisait de lui un des principaux membres du sénat byzantin. On a longtemps cru qu’il avait servi (peut-être par délégation, Apion lui-même demeurant à Constantinople) comme l’un des gouverneurs provinciaux d’Égypte (dux Thebaidos vers 548-550 et pagarch  dans le nome d’Arsinoe vers 556), mais des recherches plus récentes ont montré que ces fonctions étaient détenues par d’autres personnes portant le même nom.

Apion II mourut en 578/579 et son héritage fut géré collégialement pendant huit ans par un certain nombre d’héritiers dont nous ne connaissons pas les noms jusqu’à ce que trois d’entre eux émergent : l’hypatissa  Flavia Praeiecta, qui fut soit la fille d’Apion II soit sa belle-fille, apparemment mariée à un Strategius, et à ses deux fils, Georges et Apion III. Georges est mentionné pour la dernière fois en 590 et Praeiecta en 591, après quoi Apion III demeura le seul héritier des domaines d’Oxyrhynchus. Apion III épousa une descendante de la famille sénatoriale romaine des Anicii. Le couple eut au moins un fils, Strategius IV. De lettres envoyées par le pape Grégoire le Grand, on déduit que la  famille vivait à Constantinople. Consul honoraire et *patrikios, Apion III mourut vers la fin 619 ou au début 620, fait qui pourrait être relié à la conquête sassanide de l’Égypte à la même période. La maison Apion continua d’être bien en vue sous l’occupation perse, du moins jusqu’au mois d’aout 626, mais n’est plus mentionnée après cette date.

Un autre personnage important de la famille, bien que d’une branche collatérale vivant dans les nomes d’Héracléopolite et Arsinoe, fut un autre Strategius (appelé « pseudo-Strategius III dans certaines sources). Il est mentionné dans les textes en 591; comme son contemporain Apion III, il fut consul honoraire et *patrikios dans les nomes d’Héracléopolitre et Arsinoe. Il fut impliqué dans la réconciliation des Églises monophysites syrienne et égyptienne en 616. Toutefois, on perd sa trace et celle de sa famille après la conquête sassanide.

Position sociale en Égypte byzantine 

thumb|right|Diptyque consulaire de Strategius Apion.

À l’origine, la famille appartenait à la petite aristocratie municipale (*curiales); elle acquit pouvoir et influence en intégrant l’administration impériale. La famille Apion illustre ainsi ce phénomène répandu dans l’ensemble du monde romain de l’époque en fonction duquel des familles aristocratiques locales utilisaient  l’expansion de la bureaucratie au sein de l’empire du  pour s’assurer de positions enviables dans l’administration impériale. Cette nouvelle « aristocratie de service » tira avantage de cette prééminence pour acquérir prestige et richesse, s’imposer face à ses rivaux, et établir sa suprématie économique et politique dans les municipalités où elle résidait. Elle put ainsi acquérir de grands domaines,  aidée en cela par la monétarisation de l’économie et la mise en circulation du solidus d’or comme principale monnaie d’échange. Le fait d’être fonctionnaires salariés leur donnait en effet un meilleur accès à cette monnaie qu’à leurs rivaux.

C’est ainsi que les Apion en vinrent à posséder d’énormes domaines dans plusieurs nomes de la Moyenne Égypte, qu’attestent des centaines de papyrus concernant leur administration. Dans le seul nome d’Oxyrhynchite, les Apion contrôlaient quelque 75 000 acres, soit les deux-cinquièmes de toutes les terres cultivables. Il est difficile, faute de données, d’établir l’étendue de leurs possessions dans les nomes avoisinants entre autres parce que ces domaines n’étaient pas contigus, mais leurs propriétés devaient être tout aussi considérables . Comme les autres grandes propriétés de l’époque, celles des Apion étaient de deux sortes : les terres qu’ils exploitaient directement (autourgia) et celles affermées (ktemata) à des fermiers des villages (choria, epoikia, komai) situés sur leurs propriétés.

Des études antérieures, basées sur le livre de E.R. Hardy, « The Large Estates of Byzantine Egypt » (1931), laissaient entendre que les Apion avaient quitté Constantinople vers le milieu du  pour retourner en Égypte, se convertissant même au monophysisme. Cette théorie a été réfutée en 1985 par J. Gascou et abandonnée depuis. Il semble plutôt que les Apion, du moins les chefs de la famille, furent plutôt des propriétaires non résidents demeurant à Constantinople dans les cercles de la cour impériale. Les domaines épars de la famille étaient ainsi gérés par une « bureaucratie privée » qui comprenait même un service postal modelé sur celui du cursus publicus  impérial et possédant à la fois un service rapide et un service régulier, tous deux utilisant voies terrestres et fluviales.

L’étude des papyrus montre également que les Apion pouvaient exercer une autorité considérable au niveau local, disposant à la fois d’une prison privée et d’un service de police (bucellarii) dont les membres étaient souvent d’origine étrangère. Selon J.K. Keenan, ce sont ces faits de même que l’existence de serfs (coloni adscripticii) sur les grands domaines « qui sont en grande partie responsables de l’impression que la maison Apion, qu’Oxyrhynchus avec ses autres puissants seigneurs, que l’Égypte antique tardive dans son ensemble revêtaient un caractère ‘féodal’ au sens médiéval du terme et que les grandes maisons égyptiennes s’opposaient, voire étaient en conflit avec le gouvernement impérial ». Cette opinion a été modifiée plus récemment en faveur d’une image de tolérance et d’appui tacite du gouvernement impérial à l’endroit des pouvoirs locaux des grandes familles et même d’une certaine coopération entre les deux parties. À preuve le fait que les grandes familles propriétaires assumaient l’entretien des travaux d’irrigation dont dépendaient non seulement l’économie provinciale, mais aussi l’approvisionnement en grain de la capitale .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 

  Gascou, J. “Les grands domaines, la cité et l’État dans l’Égypte byzantine » (dans) Travaux et Mémoires 9, 1985, .
  Hardy, E. R. The Large Estates of Byzantine Egypt. New York, 1931, .
  Hickey, Todd. Wine, Wealth, and the State in Late Antique Egypt: The House of Apion at Oxyrhynchus. University of Michigan Press, 2012. .
  Johnson, A.C. & L.C. West. Byzantine Egypt Economic Studies. Princeton, 1949. .
  Kazhdan, Alexander. "Apion". (In) Kazhdan, Alexander (ed.). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York, Oxford University Press, 1991. .
  Keenan, James K.  "Egypt". (In) Cameron, Averil; Ward-Perkins, Bryan; Whitby, Michael (eds.). The Cambridge Ancient History, Volume XIV - Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425–600. Cambridge University Press, 2000. . .
  Martindale, John R.; Jones, A. H. M.; Morris, John, eds. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I, AD 260–395. Cambridge, Cambridge University Press, 1971. .
  Martindale, John R., ed. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume II, AD 395–527. Cambridge, Cambridge University Press, 1980 .
  Martindale, John R., ed. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III, AD 527–641. Cambridge, Cambridge University Pres, 1992. .
  Sarris, Peter. "Social Relations and the Land: The Early Period". In Haldon, John (ed.). A Social History of Byzantium. Wiley-Blackwell, 2009. . .

Voir aussi

Liens internes 

 Égypte antique
 Province romaine de l'Égypte
 Nome (Égypte antique)
 Économie byzantine
 Dynatoi

Liens externes 
 Clio. « L'Égypte des Romains de l'exploitation à la provincialisation » par Yann Le Bohec,2002. en ligne  

Famille byzantine
Personnalité de l'Égypte antique
Index égyptologique
Personnalité de la guerre d'Anastase